Oluf Bang kan syfta på:

 Oluf Bang (präst) (1480-1522), dansk påvlig kaplan
 Oluf Bang (genealog) (1710-1783), dansk genealog
 Oluf Bang (veterinär) (1881-1937), dansk veterinär och professor i veterinärbakteriologi
 Oluf Bang (författare) (1882-1957)

Se även 
Oluf Lundt Bang
Olof Bang